

Codici 
 I9 – codice vettore IATA di Air Italy

Navi 
 I-9 – sottomarino da crociera della Marina imperiale giapponese, capoclasse della sottoclasse omonima (Classe I-9), variante della classe di sottomarini Tipo-A.